Miejscowości:
 Kruft – gmina w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz
 Kruft – miejscowość w Szwajcarii